Colonia del Carmen kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia del Carmen, Morelos, ort, Tepoztlán, 
 Colonia del Carmen, Zacatecas, ort, Villanueva, 

Robotskapade Mexikoförgreningar